Примера дивисьон 1968/1969 ()  — 26-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1968/1969
Мексика
Мексика
Спорт в Мексике в 1968 году
Спорт в Мексике в 1969 году